

Quadro de medalhas

Ligações externas 
 

Futebol nas Universíadas